Le terme ligne 138 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 138 et 138A des chemins de fer belges (ancienne ligne Châtelineau - Givet des Chemins de fer de l'Est belge)

Voir aussi 
  

138